Christian Frederik Knuth er navnet på flere personer:

 Christian Frederik Knuth til Christiansdal (1728-1801) – lensbaron til baroniet Christiansdal
 Christian Frederik Knuth til Lilliendal (1788-1852) – titulær lensbaron, ejer af Lilliendal
 Christian Frederik Knuth til Store Grundet (1862-1936) – greve, ejer af Store Grundet, hofjægermester